Schöffer peut être :
 Nicolas Schöffer (1912‒1992), sculpteur et plasticien français d’origine hongroise
 Peter Schöffer (1425‒1503), typographe-imprimeur allemand.